Lambert II est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens.

Lambert II, comte de Nantes
Lambert II Baldéric, comte de Louvain
Lambert II de Spolète, empereur Lambert de Spolète

Le Lambert II est également un système de coordonnées en cartographie (projection conique conforme de Lambert).

Homonymie
Homonymie de patronyme